Piglia ist der Familienname folgender Personen:

 Paola Piglia (* 1955), italienische Künstlerin
 Ricardo Piglia (1941–2017), argentinischer Redakteur und Schriftsteller